Mlake se lahko nanaša na:

 Mlake, naselje v občini Metlika
 Mlake, naselje v občini Muta
 Mlake, potok južno od naselja Smlednik
 Železniško postajališče Trzin Mlake
 Mlake, Dobrepolje

Glej tudi 
 mlaka (razločitev)
 mlakar (razločitev)
 mlakarica